Mostiště steht für: 

 Mostiště (Hlohovice), Ortsteil von Hlohovice, Okres Rokycany, Tschechien
 Mostiště (Velké Meziříčí), Ortsteil von Velké Meziříčí, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Talsperre Mostiště, Okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, Tschechien

Siehe auch:

 Mostište, Ortsteil von Dohňany, Okres Púchov, Slowakei